War Eagle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 War Eagle Township (Benton County, Arkansas)
 War Eagle Township (Madison County, Arkansas)